Zjitnitsa of Zhitnitsa (Bulgaars: Житница, "graanschuur") kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:

Zjitnitsa (Dobritsj)
Zjitnitsa (Plovdiv)
Zjitnitsa (Kardzjali)
Zjitnitsa (Varna)